America latina – l'insieme dei Paesi americani di lingua spagnola e portoghese
Latinoamerica – rivista fondata e diretta da Gianni Minà